Supergigant kobiet został rozegrany 20 lutego na trasie Super G Franz's w Whistler Creekside. Mistrzynią olimpijską została  Andrea Fischbacher z Austrii, lekkim zaskoczeniem było zdobycie srebrnego medalu przez Słowenkę Tinę Maze, a faworyzowana Lindsey Vonn zdobyła tylko brąz.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010